Gargiulo ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Gargiulo (* 1975), neuseeländischer Badmintonspieler
 Bonaventura Gargiulo (1843–1904), italienischer römisch-katholischer Priester, Kapuziner und Bischof des Bistums San Severo
 Domenico Gargiulo (1609 oder 1610–um 1675), italienischer Maler
 Raffaele Gargiulo (1785–1870), italienischer Konservator, Restaurator und Kunsthändler